Aname cuspidata is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae).

Aname cuspidata werd in 1954 beschreven door Main.

Nemesiidae